Miejscowości w USA:
 Scotland Neck – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax
Gminy w USA:
 Scotland Neck (ang. Scotland Neck Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Halifax